Wiesentalgraben ist ein Gewässer- und Talname:
 Wiesentalgraben (Erpf), trockenes Obertal bis zur Quelle der Erpf in Erpfingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Wiesentalgraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf bei Pülfringen des Pülfringer Grabens, linker Zufluss des Brehmbachs vor Gissigheim, beide Orte in der Gemeinde Königheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Wiesentalgraben, Oberlaufname des Roten Bachs (zum Blaukanal, zur Blau) bis nahe Harthausen, kreisfreie Stadt Ulm, Baden-Württemberg
 Wiesentalgraben (Streu), rechter Zufluss der Streu (zur Fränkischen Saale) gegenüber der Steinmühle von Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern